Florián eller Florian kan syfta på:

 Florian – ett svenskt indieband

Geografi

Colombia 

 Florián (kommun), Santander, 
 Florián (ort), Santander,

Se även
 Sankt Florian